Les Hauts de Hurlevent est l'unique roman d'Emily Brontë, drame à l'atmosphère étrange et envoûtante, qui a inspiré de nombreuses œuvres audiovisuelles. Son titre original est .

Adaptations

Films 
 1920 :  () de Albert Victor Bramble (film muet)
 1939 : Les Hauts de Hurlevent () de William Wyler
 1954 : Les Hauts de Hurlevent () de Luis Buñuel
 1970 : Les Hauts de Hurlevent () de Robert Fuest
 1986 : Hurlevent de Jacques Rivette
 1988 :  () de Yoshishige Yoshida (en anglais )
 1992 : Les Hauts de Hurlevent () de Peter Kosminsky
 2003 :  de Suri Krishnamma
 2011 : Les Hauts de Hurlevent () d'Andrea Arnold

Assez souvent, ces films (celui de William Wyler, par exemple), ne couvrent pas les quarante années de l'histoire, mais traitent uniquement de la première génération de personnages.

Téléfilm 
 2009 :  () de Coky Giedroyc : téléfilm britannique en

Mini-série 
 Les Hauts de Hurlevent : mini-série française de 1967
  : mini-série britannique de 1967

Opéras 
Différents compositeurs d'opéra se sont basés sur Les Hauts de Hurlevent pour écrire des opéras :
 Carlisle Floyd, 1958.
 Bernard Herrmann, 1966.

Musique 
 , chanson inspirée du roman, écrite et interprétée par Kate Bush. Cette chanson a été reprise par de nombreux artistes.
 Le groupe Genesis s'est inspiré de ce roman pour un de leurs albums, en 1977, .
 , un groupe danois de metal progressif.
 Les Hurlements d'Léo, le nom du groupe français est (presque) une contrepèterie.

Bande dessinée 
 Hurlevent, bande dessinée adaptée du roman, du scénariste Yves Leclercq et du dessinateur Jérôme Deleers. Éditeur Casterman, 2006.

Les Hauts de Hurlevent